Семигорье () — село в Светловодском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 128 человек. Почтовый индекс — 27532. Телефонный код — 5236. Код КОАТУУ — 3525281204.

Местный совет 
27532, Кировоградская обл., Светловодский р-н, с. Глинск, ул. Ленина, 10

Ссылки 
 Семигорье на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Светловодского района